Васи́лий Фёдорович Моро́зов:

 Морозов, Василий Фёдорович (1913—1972) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Василий Фёдорович (1925—2007) — Герой Советского Союза.